Fumi ist der Name von

 Fumi Dan (* 1954), japanische Schauspielerin
 Fumi Yoshinaga (* 1971), japanische Mangazeichnerin
 (23455) Fumi Asteroid aus dem Hauptgürtel
 Fumi-e, Methode um zum Christentum konvertierte Japaner zu erkennen
 Horst-Dieter Fumi (* 1958), deutscher Jurist und Richter am Bundesfinanzhof